Брайтенау-ам-Хохланч () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Брукк-Мюрццушлаг. . Официальный код  —  62 105.

География 

Коммуна разделена на четыре кадастровых участка ():

 
 Эрардштрасе
 Ланц
 Шлаграбен
 Зонлайтен-Пернегг

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Александр Лехофер (АНП) по результатам выборов 2020 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 5 места.
 ILB занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии